Олег Игоревич Хохлов — российский металлург, генеральный директор объединения «Уфалейникель» (1985—1993).

Биография 
Родился в 1949 в городе Каменск-Уральский Свердловской области.

Окончил Уральский политехнический институт (1971), инженер-металлург.

С 1971 г. работал на Режском никелевом заводе в должностях мастера, старшего мастера, заместителя начальника плавильного цеха, начальника электротермического цеха. Разработал и внедрил технологию переработки лома отходов цветных металлов, что позволило заводу из планово-убыточного стать рентабельным предприятием.

В 1983 по решению Министра цветной металлургии переведён на комбинат «Североникель» и назначен начальником медеплавильного цеха. Принял участие во внедрении технологии вдувания медного концентрата в струе кислорода в конвертер с получением черновой меди.

В 1985 году назначен директором Уфалейского никелевого комбината, который вскоре был преобразован в объединение «Уфалейникель», а Хохлов стал его генеральным директором (1985—1993). В период его руководства в тайге построен Серовский никелевый карьер, для работников построено 840 квартир. Предприятие стабильно выполняло государственные планы и наращивало объёмы производства.

Автор и соавтор 62 научно-технических публикаций и 16 авторских свидетельств на изобретения. Главный редактор сборника «Уфалей — родина Советского никеля», посвященного 60-летию отечественной никелевой промышленности. Кандидат технических наук. Изобретатель СССР. Иностранный член Российской Академии инженерных наук.

В настоящее время проживает в США и занимается биржевой торговлей.

В 2016 по решению депутатов Верхнего Уфалея на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

В 2020 отметил 50 лет супружеской жизни с Хохловой Галиной Геннадьевной. Трое детей, 6 внуков.

Источники 
 http: //chel-portal.ru/enc/Hohlov_Oleg_Igorevich
 Бывший директор южноуральского завода, которого «похоронили» на родине, прислал письмо из Америки
 http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Хохлов_Олег_Игоревич
 https://readovka.ru/news/49697
 https://www.znak.com/2019-10-03/eks_direktoru_zavoda_neskolko_let_vozdavali_posmertnye_pochesti_a_on_okazalsya_millionerom_v_amerike
 https://66.ru/news/society/225282/
 https://www.ntv.ru/video/1784381/?from=newspage
 https://ren.tv/news/v-rossii/465774-cheliabinskie-chinovniki-pokhoronili-zhivogo-cheloveka

Выпускники Уральского технического университета
Управленцы СССР
Кандидаты технических наук